Эсто́нская правосла́вная це́рковь Моско́вского патриарха́та () — самоуправляемая православная Церковь в канонической юрисдикции Русской православной церкви (Московского патриархата).

Получила автономию 10 мая 1920 года постановлением Московского патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего церковного совета Русской православной церкви.

История православия в Эстонии 
Православное вероисповедание пришло на земли современной Эстонии через территорию Псковской и Новгородской Руси, проникнув в страну с юго-востока. В зонах контактов эстонских племён и Руси на юго-востоке современной Эстонии сложилась народность сету, сохранившая православие до наших дней. Сету оставались православными даже во время усиления влияния крестоносцев, нахлынувших из Дании и Швеции.

В период иностранного владычества бо́льшая часть эстонцев на северо-западе страны приняла лютеранство (одна из ветвей протестантизма). Современные оценки религиозного состава населения Эстонии имеют противоречивый характер. Согласно данным общенациональной переписи 2011 года, количество православных составляет 176 773 человек. Географически православие широко распространено на востоке и севере страны.

Раскол 

В начале 1990-х годов Эстонская православная церковь раскололась на две структуры: Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) и Эстонскую апостольскую православную церковь Константинопольского патриархата (ЭАПЦ КП). Раскол произошёл в основном по этноязыковой линии. Большинство верующих русскоязычных Эстонии склоняются к первой, большинство православных эстонцев — ко второй.

Первой долгое время отказывали в регистрации, в связи с чем Государственная дума России принимала особые заявления в 1996 и 2001 годах.

Помимо этого, в современной Эстонии сохраняется и крупная (по меркам небольшой страны) старообрядческая община русских поселенцев XVIII века (остров Желачек, посёлок Муствеэ и др., где они составляют большинство населения).

Современное положение ЭПЦ МП 

Эстонская православная церковь Московского патриархата объединяет 37 приходов.

Численность духовенства составляет 57 человек: 43 священников и 14 диаконов.

С 11 августа 1992 года по 19 апреля 2018 года предстоятелем Церкви был митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс).

27 мая 2009 года решением Священного синода РПЦ учреждена должность викарного епископа, на каковую был определён наместник Иоанно-Богословского Макаровского монастыря города Саранска архимандрит Лазарь (Гуркин) (хиротония совершена 21 июля 2009 года).

30 мая 2011 года в составе Эстонской православной церкви образована Нарвская епархия в административных границах города Нарвы, волостей Вайвара, Иллука, Алайыэ, Ийзаку, Тудулинна, Лохусуу (уезд Ида-Вирумаа), волостей Торма, Касепяя, Пала (уезд Йыгевамаа), волости Алатскиви (уезд Тартумаа). Иные административные территории Республики Эстония отнесены к Таллинской епархии, управляемой митрополитом Таллинским и всея Эстонии.

Предстоятели Церкви 
 Митрополит Виленский и Литовский, Патриарший Экзарх Латвии и Эстонии
 Сергий (Воскресенский) (24 февраля 1941 — 29 апреля 1944)

 Архиепископ Таллинский и Эстонский
 Павел (Дмитровский) (март 1945 — 1 февраля 1946)

 Епископ Таллинский и Эстонский
 Исидор (Богоявленский) (22 июня 1947 — 18 декабря 1949)

 Епископ Таллинский, викарий Ленинградской епархии
 Роман (Танг) (16 апреля 1950 — 20 декабря 1955)

 Епископ Таллинский и Эстонский
 Иоанн (Алексеев) (25 декабря 1955 — 13 августа 1961)

 Митрополит Таллинский и Эстонский
 Алексий (Ридигер) (3 сентября 1961 года — 28 июля 1986 года (по совместительству до 11 августа 1992 года))

 Епископ Таллинский, викарий Патриарха Московского и всея Руси
 Корнилий (Якобс) (15 сентября 1990 — 11 августа 1992)

 Митрополит Таллинский и всея Эстонии
 Корнилий (Якобс) (11 августа 1992 — 19 апреля 2018)
 Лазарь (Гуркин) (19 апреля 2018 — 3 июня 2018) — и/о предстоятеля, еп. Нарвский
 Евгений (Решетников) (с 3 июня 2018)

Действующие архиереи 
 Евгений (Решетников) — митрополит Таллинский и всея Эстонии.
 Лазарь (Гуркин) — епископ Нарвский и Причудский.
 Сергий (Телих) — епископ Маардуский, викарий Таллинской епархии.

Монастыри и храмы 
 Кафедральный собор — Александро-Невский собор.
 Кафедральным собором Нарвской епархии является Собор Воскресения Христова в Нарве.
 Пюхтицкий Успенский женский монастырь (1891 г. основания) — в настоящее время ставропигия.

См. также 
 Эстонская апостольская православная церковь
 Собор святых земли Эстонской

Примечания

Ссылки 
 Эстонская православная церковь Московского патриархата. Официальный сайт.
 Алексий II, патриарх Московский и всея Руси. Православие в Эстонии
 Православие в Эстонии по-прежнему переживает нелёгкие времена.
 Православие в Эстонии сегодня: тяжёлые времена. Центр информации по правам человека
 Мораль и право vs политическая целесообразность? Из истории церковно-государственных отношений в Эстонии.